Il collegio elettorale di Velletri fu un collegio elettorale del Senato della Repubblica operativo, con varie conformazioni territoriali, in più periodi:

dal 1948 al 1993, ex DPR 6 febbraio 1948, n 30 (emanato nella vigenza della legge 6 febbraio 1948, n 29);
dal 1993 al 2005, ex dlgs 20 dicembre 1993, n 535 (emanato in attuazione della legge 4 agosto 1993, n 276, «legge Mattarella»).

Dal 1948 al 1993

Territorio
Il collegio comprendeva i seguenti comuni: Albano, Anzio, Ariccia, Artena, Carpineto Romano, Castelgandolfo, Colleferro, Frascati, Gavignano, Genzano, Gorga, Grottaferrata, Labico, Lanuvio, Marino, Montecompatri, Montelanico, Monteporzio Catone, Nemi, Nettuno, Pomezia, Rocca di Papa, Rocca Priora, Segni, Valmontone, Velletri (provincia di Roma), Cisterna, Cori, Roccamassima (provincia di Latina).

Dati elettorali

I legislatura

II legislatura

III legislatura

IV legislatura

V legislatura

VI legislatura

VII legislatura

VIII legislatura

IX legislatura

X legislatura

XI legislatura

Dal 1993 al 2005

Territorio
Il collegio comprendeva i seguenti comuni: Albano Laziale, Anzio, Ariccia, Genzano di Roma, Lanuvio, Nemi, Nettuno, Pomezia, Velletri (provincia di Roma), Ardea (provincia di Latina).

Dati elettorali

XII legislatura

XIII legislatura

XIV legislatura

Collegamenti esterni

Velletri
Velletri